Seal Point ist der Name folgender Landspitzen in Antarktika:

 Seal Point (Danco-Küste) an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktische Halbinsel
 Seal Point (Viktorialand) auf der Adare-Halbinsel, Viktorialand, Ostantarktika
 Seal Point, englischer Name der Robbenspitze in der Hope Bay, Grahamland, Antarktische Halbinsel
 Seal Point, englischer Name der Landspitze Selodden an der Vogt-Küste der Bouvetinsel im Südatlantik